«Пила́ 6» () — фильм ужасов 2009 года режиссёра Кевина Гротерта по сценарию Патрика Мелтона и Маркуса Данстэна. Главные роли исполнили Тобин Белл, Костас Мэндилор, Бетси Расселл, Марк Ролстон, Питер Аутербридж и Шони Смит. Продолжение фильма «Пила 5» и шестая часть серии фильмов «Пила». Как и «Пила 5», фильм уделяет особое внимание последствиям смерти Джона Крамера (Пилы) и прогрессу его преемника, детектива Марка Хоффмана. Фильм повествует о страховом руководителе, который должен завершить серию смертоносных «игр», созданных Хоффманом, чтобы спасти своих сотрудников. Тем временем ФБР начинает подозревать, что агент Питер Страм, которого Хоффман подставил как преемника Пилы, на самом деле не был сообщником Крамера, и возобновляет расследование, что вынуждает Хоффмана скрывать свою тайну личности.

Гротерт, который был монтажёром предыдущих фильмов, дебютировал режиссёром с шестым фильмом. Мелтон и Данстэн, которые написали сценарии четвёртого и пятого фильмов, вернулись, чтобы написать сценарий, а Чарли Клоузер, который написал музыку ко всем предыдущим фильмам, вернулся для написания саундтрека. Снятый с бюджетом в 11 млн $, фильм снимался в Торонто с марта по май 2009 года.

«Пила 6» был выпущен 23 октября 2009 года и в конечном итоге заработал более 68 млн $ по всему миру. На тот момент это был самый неприбыльный фильм во франшизе, но, тем не менее, он считался финансово успешным, учитывая низкий бюджет.

Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. Некоторые похвалили режиссуру, а другие негативно отозвались об актёрской игре. Несмотря на смешанные отзывы, это второй фильм с самым высоким рейтингом в серии, и только фильм «Пила: Игра на выживание» (2004) имеет более высокие рейтинги. Продолжение, «Пила 3D», вышло в 2010 году.

Сюжет 
Эдди и Симона в прошлом выдавали людям нереальные для возврата кредиты и затем конфисковывали имущество пострадавших должников. Пила похищает обоих кредиторов и отправляет их на испытание, заставляя прочувствовать то же, что и их должники: на головы обоих надеты шлемы со стальными винтами, которые через минуту просверлят череп тому, кто положит на весы меньше по массе частей собственного тела. Пила даёт обоим им остро заточенные инструменты для решения задачи. Упитанный Эдди решает вырезать себе кусок живота и кладёт его себе на весы, однако Симона в последние секунды отрубает себе руку тесаком и бросает её на весы, оставаясь в живых и обрекая Эдди на смерть.

Следующим участником игр Пилы становится Уильям Истон, президент страховой компании «Umbrella Health», который создал формулу расчёта возможности выдачи полиса и страховки — по ней страховка выдаётся только тем, кто способен принести компании прибыль, и абсолютно не учитывает волю к жизни человека. В своё время Джону Крамеру отказала эта же компания в страховке, а Истон сам проговорился про «невыгодность» подобной страховки Джона. Пила решил вовлечь Уильяма в игру и заставить его осознать, что тот совершил. Хоффман похищает Истона и заковывает его в ловушку, и на экране телевизора впервые появляется лично Крамер, который даёт Уиллу всего час на выполнение всех испытаний, иначе кандалы на его конечностях взорвутся и он больше никогда не увидит своих близких. В то же время похищены жена Гарольда Эббота Тара и сын Бренд — в своё время Истон нашёл причину, чтобы не выдать Гарольду Эбботу страховку, и Эббот позже скончался от серьёзной болезни. Оба находятся в клетке с баком с плавиковой кислотой и рубильником с надписью «живи или умри», но система на проверку оказывается неработоспособной и назначение этого устройства остаётся пока непонятным.

Параллельно развиваются две сюжетные линии — борьба детектива Хоффмана с ФБР в лице Дэна Эриксона и Линдси Перес, а также история жены Джона по имени Джилл Так, который оставил ей шкатулку в пятой части. В шкатулке 6 конвертов и медвежий капкан. ФБР всё ближе продвигается к раскрытию загадки, а дело осложняет излишне настойчивая журналистка Памела, которая требует интервью у Марка и Джилл. Она отдаёт Джилл записку, найденную среди вещей Джона, но Джилл ничего не хочет слушать и захлопывает дверь. В конце концов, Марк тоже похищает Памелу и сажает в точно такую же клетку, как и семью Гарольда. Хоффман требует Джилл отдать конверты, что она и делает, оставив себе лишь шестой. ФБР находит отпечатки пальцев спецагента Страма на месте первой ловушки из этой части. Казалось бы, Марку удалось навести их на ложный след, однако Дэн и Линдси находят плёнку с записью для Сета Бакстера — зверски замученного и убитого Хоффманом за то, что тот убил сестру Марка — и отправляют её на исследование голоса. Позже Эриксон звонит Хоффману и просит прибыть в морг, где обнаруживает, что куски в форме кусочка «пазла» из тела Эдди вырезаны тем же инструментом, что и из тела Сета Бакстера. Тогда Марк начинает понимать, что ФБР о чём-то догадывается.

В ходе первого испытания Уилл противостоит уборщику Хэнку, убеждённому курильщику: с каждым вдохом тиски на телах обоих людей сжимаются. Хэнк, у которого из-за курения ослабли лёгкие, не выдерживает и гибнет. Вторым испытанием является выбор между двумя сотрудниками: пожилой и тяжело больной женщиной по имени Эдди, о которой очень беспокоится её семья, и молодым и здоровым Алленом, которому можно выдать полис, но у которого нет никого из родных и близких. Второе испытание заставляет Уилла задуматься о приоритетах, и он сохраняет жизнь Эдди, а Аллен гибнет. Уилл просит Эдди выбираться скорее и искать подмогу. В третьем испытании Уилл должен вывести за полторы минуты из лабиринта с трубами своего юриста Дебби, пока ей не прострелил голову арбалет, закреплённый на её теле. Уилл проводит Дебби через лабиринт, попадая под обжигающий пар, однако на фотографиях в конце лабиринта обнаруживается, что ключ от устройства зашит в теле Уилла. Дебби пытается с помощью ручной пилы достать ключ, но не успевает и гибнет.

На четвёртом испытании оказываются шесть человек, прикованные к карусели — Уилл называл их «ищейками», которые находили ошибки в полисах и пользовались ими, чтобы не выплачивать страховку и сэкономить деньги. Пила говорит с экрана, что Уилл может спасти только двоих, нажав на кнопки и проткнув штырём руки, а остальные будут убиты из дробовика, но если он будет медлить, то умрут все. Уилл видит, как ему подхалимничают и клевещут на коллег, и всё-таки решает спасти двух человек, которые говорили правду. Последний человек, который должен был умереть, перед смертью проклинает Уилла, всю его компанию и идею о подобных страховках. Тем временем в лаборатории ФБР почти закончили очищать плёнку. Эриксон и Перес говорят Марку, что есть кое-что странное в отпечатках спецагента Страма — оставляя их, тот был уже мёртв. В этот же момент звучит голос Марка из колонок, что доказывает — Хоффман и был Пилой. Взбешённый тем, что его раскрыли, Хоффман перерезает глотку Эриксону, ослепляет Линдси Перес, выплеснув кофе ей в лицо, из-за чего она стреляет в сотрудницу лаборатории, за которой Хоффман прикрывается и затем убивает несколькими ножевыми ударами саму Перес, несмотря на то, что та твердит, что все уже знают об истинной сущности Хоффмана. Оказалось, что Хоффман использовал отрезанную руку Страма, чтобы отвести от себя подозрения — он сжигает лабораторию, оставив снова отпечатки Страма, и сбегает к финалу игры Истона.

В конце Уилл приходит в помещение с клетками, где находится семья Гарольда и Памела Дженкинс, сестра Уилла. Джон с экрана обращается к жене Гарольда, заявив, что Уилл пошёл на многое, чтобы спасти семью, но не спас Гарольда, и теперь семья погибшего должна решить, прощать ли Уилла. В этот момент Уилл понимает, что это вовсе не его игра. Между Уильямом, Памелой, Тарой и Брендом ведутся споры: Тара не может помиловать Истона, опасаясь, что он снова будет лишать людей жизни, но и не может убить его. Бренд, однако, настроен решительно и со словами «Ты убил моего отца, ублюдок! И теперь сдохни!» опускает рубильник в положение «умри»: с потолка устройство с иглами впивается в тело Истона, заливая в него кислоту, и бывший руководитель «Umbrella Health» умирает в страшных муках.

Тем временем Марк обнаруживает записку, переданную от Памелы Джилл — записку, в которой Марк шантажировал Аманду Янг и требовал убить Линн Денлон. Джилл тут же парализует электрошокером Хоффмана, привязывает его к креслу и достаёт медвежий капкан из шкатулки: она поясняет, что Джон оставил Марку пять конвертов, а шестой отдал Джилл с фото Хоффмана. Она надевает капкан на голову Хоффмана и запускает таймер, сбегая со словами «Игра окончена». Хоффман ломает себе руку, чтобы выбраться из пут, и тщетно ищет ключ. Наконец, он заставляет капкан застрять в прутьях дверного окна, разрывает щёку и выбирается, истекая кровью и крича от ужаса. Ловушка Джилл, очевидно, была рассчитана на расправу с Марком, но он выжил.

После титров показывается сцена из событий третьей части франшизы, не представленная в оригинальной версии — Аманда Янг подходит к двери комнаты, в которой заперта дочь Джеффа, и через замочную скважину просит её не доверять тому, кто её спасёт (её из здания вынесет на руках Марк Хоффман).

В ролях 
 Тобин Белл — Джон Крамер
 Костас Мэндилор — Детектив Марк Хоффман
 Танедра Ховард — Симона
 Марти Моро — Эдди
 Скотт Паттерсон — спецагент Питер Страм
 Афина Карканис — агент Линдси Перес Марк Ролстон — спецагент Дэн Эрриксон Джеймс Ван Паттен — доктор Хеффнер Джорис Джарски — Сет Бакстер
 Умпо Квахо — Тимоти Янг
 Саманта Лемоул — Памела Дженкинс
 Шони Смит — Аманда Янг
 Билли Отис — Сессил
 Питер Аутербридж — Уильям Истон
 Джордж Ньюберн — Гарольд Эббот
 Шона МакДональд Тара Эббот
 Девон Бостик — Брент Эббот
 Джерри Мендичино — Хэнк
 Кэролайн Кейв — Дебби
 Джанелл Хатчинсон — Эди
 Шон Ахмед — Аллен
 Джеймс Гилберт — Аарон
 Ларисса Гомес — Эмели
 Мелани Скрофано — Джина
  — Дэйв
 Карен Клиш — Шелби
 Шон Матисон — Джош
 Бетси Рассел — Джил Так
 Джинджер Рурико Буш — Сачи
 Ангус Макфадьен — Джефф Денлон
 Бахар Сумех — Линн Денлон
 Нив Уилсон — Корбетт Денлон

Производство

Разработка и сценарий 
В мае 2008 года сообщалось, что Кевин Гротерт, монтажёр первых пяти фильмов франшизы, дебютирует в качестве режиссёра. Гротерт нашёл процесс перехода от монтажёра к режиссёру лёгким благодаря его опыту в разработке короткометражных фильмов и его знаниям о дискуссиях между продюсерами и создателями. Эндрю Коуттс сменил его в качестве монтажёра. «Пила 6» — последний с Дэвидом А. Армстронгом в качестве оператора. Марк Берг и Орен Коулз снова выступили в качестве продюсеров, а Джеймс Ван и Ли Уоннелл, создатели сериала — в качестве исполнительных продюсеров. Чарли Клоузер вернулся, чтобы написать музыку. Патрик Мелтон и Маркус Данстэн, сценаристы четвёртого и пятого фильмов, вернулись, чтобы написать сценарий. Мелтон сказал, что фильм имел хороший темп и разрешение для сериала. Гротерт прокомментировал, что шестой фильм будет иметь некоторую завершённость, что он всегда хотел видеть в серии. На ранней стадии планирования сценария было высказано предположение, что детектив Хоффман должен взять на себя мафию из-за его бдительности modus operandi, но идея была быстро отвергнута как «недостаточно ощущающая «Пилу»» и больше похожая на «Карателя». Гротерт сказал в интервью Demon FM, что Lionsgate сказала ему за неделю до съёмок, что шестой фильм будет сконвертирован в 3D. Гротерт был расстроен этим, так как фильм, который он предполагал, был 2D-фильмом, эстетически. Позже от планов отказались из-за ограничений по времени.

Кастинг 
В июле 2007 года, до четвёртого фильма, Костас Мэндилор подписал контракт на роли Марка Хоффмана в пятом и шестом фильмах. Мэндилор прокомментировал своего персонажа: «Хоффман вроде как разрывается от того, чтобы стать сумасшедшим или стать парнем, который более спокоен, родом из чистого места, такого как Пила. Это дилемма моего персонажа; он сходит с ума или следует правилам босса?». Гротерт заявил, что у шестого фильмабудет больше всего персонажей из всех фильмов «Пила» на сегодняшний день, но заверил, что сценаристы останутся верными предыдущим сюжетным линиям, чтобы предотвратить любые «нарушения логики и хронологии». Телевизионное реалити-шоу под названием «Королевы крика» транслировалось в 2008 году на VH1, в котором десять неизвестных актрис соревновались за роль в фильме «Пила 6». Танедра Ховард выиграла конкурс, дав ей роль в фильме в роли Симоны; роль, которую она повторила в фильме «Пила 3D».

В марте 2009 года в новостях было подтверждено, что Шони Смит вернётся к роли Аманды. Недавно снятые сцены «воспоминания» будут созданы вместо использования архивных кадров из предыдущих записей, как это было сделано в фильмах после смерти её персонажа в третьем фильме. 19 апреля было объявлено, что Джеймс Ван Паттен вернётся к роли доктора Адама Хеффнера, персонаж, показанного в начальной сцене четвёртого фильма, выполняющего вскрытие Джона Крамера. Питер Аутербридж был выбран на роль нового персонажа, Уильяма Истона, а Тобин Белл, Бетси Расселл и Марк Ролстон вернулись к ролях своих персонажей Джона Крамера, Джилл Так и специального агента Дэна Эриксона соответственно. Расселл прокомментировала её характер: «Вы узнаете немного больше о том, является ли Джилл доброй или злой. В значительной степени вы узнаете». Девон Бостик, который ранее появлялся в роль другого персонажа в четвёртом фильме, получил роль Брента Эббота, сына одного из бывших клиентов Уильяма. Гротерт хотел вернуть персонажа Кэри Элвеса доктора Лоуренса Гордона, но Элвес был недоступен. Позже он получил роль в «Пиле 3D», хотя сюжетная линия отличается от той, которую Гротерт планировал в шестом фильме.

Съёмки и ловушки 
С бюджетом в 11 миллионов долларов съёмки начались 30 марта 2009 года и завершились в мае 2009 года. Фильм был снят на киностудии Cinespace Film Studios в Торонто. Гротерт чувствовал, что был какой-то смелый визуальный дизайн, вытекающий из того, что было показано в предыдущих фильмах серии, решив повторно использовать прошлые аспекты, которые ему понравились, такие как некоторые персонажи, что привело его к поиску их заметных точек в сюжетной линии, чтобы включить их в сюжет. По его словам, Гротерт хотел привнести в серию «много той же безумной энергии, которую принес Даррен Боусман», но сделать фильм похожим не только на фильм ужасов, но и на триллер, в дополнение к созданию ощущения, что зрители находятся в «пробеге на американских горках, которая ломается, медленно и темно, пока что-то не выскочит и зрители не вернутся на американские горки. Он сказал, что жертвы в ловушках будут больше один на один с ловушкой и будут более личными для них. Это сравнивали с четвёртым и пятым фильмами, большинство ловушек которых были установлены в больших комнатах и включали несколько человек одновременно. Чтобы зачать ловушки, как только сюжетная линия была собрана без каких-либо конкретных деталей для ловушек, сценаристы, Гротерт, продюсер и художник-постановщик провели мозговой штурм идей для ловушек в производственном офисе, причём некоторые из них импровизировали там, а другие — из сценария.

Армстронг сказал рецензенту «Bloody Disgusting» Майку Перейре, что он считает, что «визуально» «Пила 6» может быть его любимой, сказав: «Мы немного оттягиваемся в цветовой палитре. Это будет более наводящее на размышления и не так ярко, как «Пила 3» и «Пила 4». Он более нейтральный и показывает естественные телесные тона. На «Пиле 5» я немного отступил, а на этой я отступил ещё больше». Он прокомментировал, что ловушка «паровой комнаты» была «лучшей» из всех. Далее он сказал: «Она большая и дорогая. Здесь есть печи, пожары и пар. Она многоуровневая. Самая сложная «Пила». У нас пролетели технокраны. Это было довольно удивительно». Комментируя ловушку «Карусель», Армстронг сказал: «Это очень карнавальная, похожа на игровую площадку. Это просто противно. [Там] вращаются красные огни. Это действительно ошеломляет заходить и смотреть, потому что всё вращается». Гротерт сказал в номере журнала ужасов «Fangoria», что «карусельная комната» на сегодняшний день является «самой длинной сценой ловушки». Он признал, что первоначально на карусели было десять актёров, но в конечном итоге они были сокращены до шести, чтобы «связаться с названием [фильма]»» Услуги постпродакшна предоставляла Deluxe Media.

Показ и цензура 
Фильм был выпущен 23 октября 2009 года. Большинство актёров фильма посетили ежегодное мероприятие Lionsgate «красная дорожка» для фильма в китайском театре TCL в Голливуде, штат Калифорния. Американская ассоциация кинокомпаний не согласна только со вступительной сценой. В сцене у персонажей Симоны и Эдди есть 60 секунд, чтобы избежать механического устройства на головах с помощью винтов, указывающих на их виски, отрезав их плоть и бросая ее на весы. Сцена была немного сокращена, чтобы получить рейтинг «R». В Испании фильм получил рейтинг «Película X» за экстремальное насилие и ограничил показы только восемью кинотеатрами для взрослых в этом регионе. Buena Vista, иностранный дистрибьютор фильма, обжаловал это решение. После того, как продюсеры вырезали несколько «самых жестоких сцен», чтобы получить рейтинг «старше 18 лет», он был выпущен в Испании 8 октября 2010 года. Фильм был запрещён в Тринидаде, Тобаго и Таиланде.

Саундтрек 
«Saw VI: Original Motion Picture Soundtrack» включает в себя музыку групп «Every Time I Die», «Chimaira», «Suicide Silence, «Nitzer Ebb», «Mushroomhead» и «Lacuna Coil». Саундтрек включает в себя 18 треков, разделенных тремя частями, каждая из которых состоит из шести песен, и включает в себя три бонусных трека. Он был выпущен 20 октября 2009 года на Trustkill Records.

Джеймс Кристофер Монгер из AllMusic похвалил использование хард-рока и хэви-метала, чего не хватало со времен четвёртого фильма. В своей рецензии он сказал, что «это подходящий брак, так как хард-рок и хэви-метал являются звуковыми поклонниками порнофильмов ужасов, пыток и видеоигр». Ему особенно понравились песни Hatebreed («In Ashes They Shall Reap»), Converge («Dark Horse»), My My Misfire (»The Sinatra») и Kittie (»Cut Throat»), назвав песни «самыми свирепыми моментами на этот раз».

Выход на видео 
DVD, Blu-ray и Digital HD были выпущены 26 января 2010 года. Релизы DVD и Blu-ray включают в себя дополнительную сцену после титров, короткометражки о Пиле, ловушках и первый взгляд на лабиринт Universal Halloween Horror Nights «Saw: Game Over». Музыкальные клипы «Memphis May Fire», «Hatebreed», «Mushroomhead» и «Suicide Silence» были включены во все издания. Во время первоначального выхода все три издания поставлялись в комплекте с первым фильмом.

Согласно сайту «The Numbers», который отслеживает продажи DVD и Blu-ray в США и Канаде, фильм занял третье место в первую неделю в чарте продаж DVD, продав 220 107 копий (2,7 миллиона долларов) в США. Для сравнения, пятый фильм продал 515 095 единиц (11,3 миллиона долларов) в первую неделю.

Реакция

Кассовые сборы 
Фильм вышел в 3036 кинотеатрах на 4000 экранах и заработал в день выхода 6,9 миллиона долларов, на втором месте после «Паранормального явления», которое собрало 7,5 миллионов долларов в тот день во время второго уик-энда широкого проката. «Пила 6» заработала 14,1 миллиона долларов в первый уик-энд, что является самым низким показателем среди всех фильмов серии. Фильм оставался на втором месте после «Паранормального явления», который показывался на 64% больше экранов, чем «Пила 6», но заработал на 67% больше.

На Хэллоуинский уик-энд фильм опустился на шестое место и заработал 5,2 миллиона долларов, что на 63% меньше продаж билетов по сравнению с предыдущим уик-эндом. К третьему уик-энду продажи снизились на 61% и фильм был убран из 945 кинотеатров. Он упал на 11-е место с 2 миллионами долларов. К четвёртому уик-энду продажи билетов снизились на 78%, и фильм был снят с 1314 кинотеатров; он заработал 449 512 долларов. В пятый и последний уик-энд он заработал 91 875 долларов, что на 80% меньше, и был убран из ещё 599 кинотеатров. К концу показа он был показан в 178 кинотеатрах. Прокат был завершён 24 ноября 2009 года, спустя 35 дней.

Фильм занял на десятое место на международном уровне с 4,7 миллиона долларов на 946 экранах на 11 рынках. Он вышел в Великобритании и занял второе место после «Вверх», собрав 2,6 миллиона долларов на 375 экранах. В Австралии он занял четвёртое место со сборами 846 000 долларов на 164 экранах. На второй неделе он занял восьмое место с 4,4 миллиона долларов на 1229 экранах на 20 рынках на общую сумму 11,8 миллиона долларов. Фильм занял третье место в России с 1,1 миллиона долларов на 273 экранах, в то время как он упал на четвёртое место в Великобритании с 1,5 миллионами долларов на 381 экране в минувший уик-энд на общую сумму 6,1 миллиона долларов. Фильм был выпущен в Испании 8 октября 2010 года и собрал 1,2 миллиона долларов в первые выходные в 211 кинотеатрах. Фильм собрал 27,6 миллиона долларов в США и Канаде и 40,5 миллиона долларов на других рынках, что составляет в мире в общей сложности 68,2 миллиона долларов, что делает его вторым неприбыльным фильмом в серии.

Критика 
Фильма не был показан критикам заранее. Фильм получил смешанные отзывы от критиков, но получил второй лучшую реакцию критиков из серии после первого фильма. На «Rotten Tomatoes фильме имеет рейтинг 39% со средней оценкой 4,5 из 10. Критический консенсус веб-сайта гласит: «Это не принесет франшизе много новых поклонников, но Saw VI является удивительным шагом вперед для того, что стало сложной ужасной ежегодной традицией». На сайте «Metacritic» фильме имеет рейтинг 30 из 100 на основе 12 отзывов, что указывает на «в целом неблагоприятные отзывы». Аудитория, опрошенная «CinemaScore», дала фильму оценку «B» по шкале от «A+» до «F».

Оуэн Глейберман, пишущий для «Entertainment Weekly», сказал, что ««Пила 6» — самая тонкая, самая утомительная проповедь фильмов «Пила». Это первый, который более или менее потребляется предысторией, то есть один из тех полых заполнителей франшизы, в которых слишком много фрагментов предыдущих сиквелов продолжают появляться в воспоминаниях». Он сказал: «Если ваша цель — сделать быстрое исследование для раунда «Saw Trivial Pursuit», то это может быть фильм для вас. Если вы хотите, чтобы вас загнали в страх или тошнотворный смех, пропустите это продолжение и надейтесь, что продюсеры в следующий раз соберутся вместе». Роб Нельсон из «Variety» написал: «Выдавив еще одну пинту крови из своего порнокорда пыток, Lionsgate снова убивает с «Пилой 6», фильмом, настолько пугающе знакомым, что его вполне можно назвать «Saw It Already». По крайней мере, необходимый морализм более игрив, чем благочестив в этом издании», но добавил: «Предположительно, благодаря работе режиссёра Кевина Гротерта в качестве монтажера всех пяти предыдущих фильмов серии жонглирование хронологией фильма является лучшим для франшизы…». Кристофер Монфетт из «IGN» дал фильму три звезды из пяти и написал: «В то время как «Пила 6», безусловно, предлагает искупление для серии и обещание предстоящей борьбы за власть для наследия Пилы, «Пила 7», несомненно, ознаменует время, чтобы либо встряхнуть вещи, либо посмотреть, как эта франшиза получит топор».

Фрэнк Шек из «The Hollywood Reporter» сказал: «Если это порно с пытками, то это как будто оно было разработано, чтобы им наслаждался Майкл Мур». Он завершил свой отзыв, сказав: «Как обычно, то, что даёт фильму любой интерес, который он имеет — помимо удовлетворения хищных аппетитов любителей гор — это моральный элемент, прикреплённый к различным декорациям в стиле Руба Голдберга. Здесь примером является хорошо поставленная сцена, в которой человек должен выбирать, кто живёт или умирает во время особенно смертельной вариации музыкальных стульев». Роджер Мур, пишущий для «Orlando Sentinel», дал фильму две звезды из пяти. Он сказал, что сценарий «имеет более лирический изгиб и более сатирический укус, чем любой другой сиквел «Пилы»», и назвал актёрскую игру «победительностью на большинстве фронтов». Роберт Абеле из «Los Angeles Times» дал фильму отрицательный отзыв, написав: «Но, на самом деле, реформаторы и жертвы безсердечных медицинских страховщиков действительно хотят, чтобы парень со склонностью к тщательно продуманным панелям смерти был их адвокатом? В другом месте применяются обычные критики: ужасная актёрская игра, нулевое напряжение, смехотворная логика и обещание ещё одного в следующем году. Как мы можем отменить эту политику?». Крис Хьюитт из «St. Paul Pioneer Press» дала фильму отрицательный отзыв. Он был недоволен тем, что фильм не предложил ничего нового: «В первых фильмах «Пилы» были некоторые интригующие идеи и необычный способ их представления, но три последних фильма едва потрудились придумать что-то свежее». Ким Ньюман из «Empire» дал фильму три звезды из пяти, заявив: ««Пила 6» возвращается к основам «Пилы» в захватывающей, ужасной манере»»

Уэсли Моррис из «The Boston Globe» дал фильму две с половиной звезды из четырёх, сказав: «Кто знал, что создатели франшизы в конечном итоге найдут сюжетный поворот, который имел смысл? Кто знал, что они поймут, что праведный убийца Тобина Белла имеет ценность текущих событий? Учитывая наш климат кабельных новостей, не выходящий за рамки того, чтобы представить, что у Джона Крамера может быть свое собственное популистское телешоу: «Панель смерти Пилы?»». Брэд Миска из Bloody Disgusting дал фильму семь звёзд из десяти и написал: ««Пила 6» верна франшизе, а поворот/финал удовлетворяет на 100%. Поклонники увидели, что они выйдут из театра с кулаками в воздухе с ощущением, что им вернули их любимую франшизу». Марк Савлов из «The Austin Chronicle» дал фильму полторы звезды из пяти, сказав: «Окутать весь липкий беспорядок в и без того расклешенную кровью хирургическую одежду продолжающихся дебатов о здравоохранении является хитрым шагом со стороны сценаристов, но как только вы преодолеете это псевдоироническое прикосновение, эта «Пила» не более или менее тревожная, чем любая другая в серии».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фильма Пила 6
 Официальный сайт серии фильмов «Пила»

Молодёжные фильмы
Фильмы ужасов Австралии
Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2009 года
Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы США 2009 года
Фильмы Кевина Гротерта